

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3m w tym 1 podstawowa
 Będzin – miasto
 Będzin – przysiółek wsi Droździęcin w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Będzin – przysiółek wsi Osetna w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

Inne 
 Będzin – jezioro w woj. zachodniopomorskim
 Będzin – zajezdnia tramwajowa w Będzinie
 Będzin – stacja kolejowa w Będzinie

Zobacz też 
 Będzinko, Będzino